Okręty US Navy o nazwie USS "Vesuvius", pochodzącej od wulkanu Wezuwiusz:
 Pierwszy "Vesuvius" był keczem bombowym będącym w służbie w pierwszych latach XIX wieku.
 Drugi "Vesuvius" był brygiem bombowym, który brał udział w wojnie amerykańsko-meksykańskiej
 "Tippecanoe", monitor typu Canonicus został przemianowany na "Vesuvius" 15 czerwca 1869, a następnie przemianowany na USS "Wyandotte" 10 sierpnia 1869.
 Czwarty "Vesuvius" był krążownikiem, unikatowym okrętem uzbrojonym w działa pneumatyczne, który bombardował Kubę w czasie wojny amerykańsko-hiszpańskiej
 Piąty "Vesuvius" (AE-15) był okrętem amunicyjnym, który brał udział w II wojnie światowej, wojnie koreańskiej i wojnie wietnamskiej.

Vesuvius